Могиле́нко — українське прізвище, що походить від молдавського — Могила.

Відомі носії 

 Могиленко Андрі́й Андрійович (*бл.1630 — †1689) — український військовий, політичний і державний діяч. Гетьман Війська Запорозького, голова козацької держави на Правобережній Україні (1684-1689).
 Могиленко Віталій Вікторович (1965 р.н.) — Майстер спорту України міжнародного класу з біатлону, учасник Олімпійських ігор у Лілехамері (Норвегія) 1994 року, Чемпіон VI Спартакіади народів СССР (1986), багаторазовий Чемпіон та призер чемпіонату України з біатлону, голова Сумської обласної організації ФСТ «Україна».
 Могиленко Ольга Миколаївна — директор бібліотеки Державного університету «Житомирська політехніка», кавалер ордена Княгині Ольги ІІІ ступеня.
 Могиленко Федір Іванович — голова волосного суду Миколаївської волості Сумського повіту.

Примітки 

Прізвища на -енко